Краснознаменский — посёлок в Урицком районе Орловской области России.

Входит в состав Архангельского сельского поселения.

География 
Расположен на левом берегу реки Лубна восточнее деревни Кривцово.

Через Краснознаменский проходит просёлочная дорога, образующая улицу Красноармейскую.

Население

Примечания

Ссылки 
 Краснознаменский (поселок сельского типа)
 Краснознаменский

Населённые пункты Урицкого района (Орловская область)